Termin  ima više značenja.

 Fosfoenolpiruvatna karboksilaza, enzim
 Fosfoenolpiruvatna karboksikinaza (GTP), enzim